Blackstone River ist der Name folgender Flüsse: 

in den Vereinigten Staaten:
 Blackstone River, Fluss in Massachusetts und in Rhode Island  

in Kanada:
 Blackstone River (Brazeau River), Nebenfluss des Brazeau River in Alberta  
 Blackstone River (Huronsee), Zufluss des Huronsees in Ontario
 Blackstone River (Liard River), Nebenfluss des Liard River in den Nordwest-Territorien  
 Blackstone River (Peel River), Quellfluss des Peel River im Yukon-Territorium  

Blackstone River  steht für:
 Blackstone River Bikeway, Radweg auf einer ehemaligen Bahnstrecke in Neuengland